Гран-при Франции  года – Гран-при Формулы-1, проведенный с 1 июля по 3 июля, 2005 года.

Тест-пилоты

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Фернандо Алонсо 1:14,412
 Кими Райкконен наказан 10 стартовыми позициями за замену двигателя в пятницу.
 Быстрый круг: Кими Райкконен 1:16,423

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2005 году